«Дорогой мой человек» — советский цветной фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1958 году режиссёром Иосифом Хейфицем.
 «Дорогой мой человек» — роман Юрия Германа 1961 года, вторая часть «трилогии о врачах».
 «Дорогой мой человек» — 16-серийный телевизионный фильм, вышедший в 2011 году.
 «Дорогой мой человек» — первый студийный альбом петербургской группы «Есть Есть Есть», вышедший в 2011 году.